Veninder kan henvise til:

 Veninder (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1994 af Vibe Mogensen
 Veninder (film fra 1936) – sovjetisk film fra 1936 af Leo Arnsjtam
 Veninder (film fra 2005) – dansk spillefilm fra 2005 af Charlotte Sachs Bostrup
 Veninder (sang) – sang af Sys Bjerre